Världsmästerskap 2017 kan avse:

 Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2017
 Världsmästerskapen i badminton 2017
 Världsmästerskapen i bordtennis 2017
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2017
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2017
 Världsmästerskapet i brottning 2017
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2017
 Världsmästerskapen i skidskytte 2017
 Formel 1-VM 2017
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2017
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2017
 Världsmästerskapen i friidrott 2017
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2017
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2017
 Världsmästerskapen i konståkning 2017
 Världsmästerskapen i orientering 2017
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2017
 Världsmästerskapen i simsport 2017
 Världsmästerskapen i skidorientering 2017
 World Touring Car Championship 2017